Grebencea (nume) - nume de persoană, răspândit în România, Basarabia și Transnistria. Reprezentanți:
 Mihail Grebencea, matematician
 Tudor Gribencea, preot din Căzănești, Telenești

Nume de familie românești